Michael King, detto Mike (n. 1980) – cestista canadese
 Michael Antonio King, detto Mike (n. 1978) – cestista statunitense
 Michael King – giocatore di baseball statunitense